Medborgarhuset kan avse något av de medborgarhus som förtecknas nedan.
Alviks medborgarhus
Medborgarhuset, Eslöv
Medborgarhuset i Leeds
Medborgarhuset, Stockholm
Medborgarhuset, Örebro
Hägerstensåsens medborgarhus